«Танцу́ющий лес» — участок хвойного леса, расположенный на 37-м километре Куршской косы (Калининградская область, Россия), который отличается наклонёнными и изогнутыми стволами произрастающих там сосен. Является местной туристической достопримечательностью, входит в состав национального парка.

Данный лес был посажен в 1961 году на дюне Круглой в окрестностях поселка Рыбачий для укрепления песков Куршской косы. В отличие от большинства дюн косы, тянущихся вдоль берега Куршского залива, отдельно находящаяся дюна Круглая располагается на плоской лесистой равнине, располагающейся между Балтийском морем и заливом. 

Мнения ботаников о причинах возникновения в этом лесу искривления стволов сосен разнятся. Называют особенности геомагнитных полей, сильный ветер в разных направлениях, повреждение молодых сосен гусеницами бабочки побеговьюна зимующего (Rhyacionia buoliana). Гусеницы повреждают сосновые побеги, поедая развивающиеся верхушечные и, в меньшей степени, боковые почки. После уничтожения верхушечной почки происходит дальнейший рост дерева за счёт боковой почки в качестве основной. Вследствие этого при дальнейшем росте происходит деформация ствола, и дерево приобретает необычную форму. Гусеницами побеговьюна повреждаются преимущественно молодые сосны в возрасте 5—20 лет (чаще всего около 10 лет). Оптимальными условиями для вредителя являются сосновые молодняки, особенно растущие на почвах с недостатком грунтовой воды, бедных питательными веществами. Именно такие условия имеются на Куршской косе.

Неконтролируемый наплыв туристов в это место приводит к гибели деревьев. Ради фотографий туристы залезают на сосны, часто не выдерживающие их веса, при этом повреждают кору деревьев или же сдирают её на память.

См. также 
 Криволесье
 Изогнутый лес

Примечания 

Лесные массивы России
Охраняемые природные территории Калининградской области
Зеленоградский район
Куршская коса